Flat Earth Society:

 Общество плоской Земли () — организация, основанная в Англии и позднее возрождённая в США, пропагандирующая идею плоской Земли.
 Flat Earth Society — бельгийская музыкальная группа.